Antônio José Ferreira Lima  um espírita brasileiro
Manuel Ferreira Lima um político português
Raimundo Ferreira Lima um sindicalista brasileiro
Heitor Ferreira Lima um sindicalista, político, tradutor, jornalista, assessor econômico e escritor brasileiro
Joaquim Davi Ferreira Lima um médico e político brasileiro
João Ferreira Lima um político brasileiro, deputado constituinte em 1946
Ou ainda:
Estádio Ferreira Lima um estádio de futebol localizado na cidade de Timbaúba, no estado de Pernambuco

Desambiguação